Pod powierzchnią – polski film z 2006 roku.
 Pod powierzchnią – amerykański film z 2013 roku.
 Pod powierzchnią – australijski film z 2015 roku.
 Pod powierzchnią – polski serial z 2018 roku